Abdoulaye Keita puede referirse a:

 Abdoulaye Keita (futbolista nacido en 1990), guardameta francés;
 Abdoulaye Keita (futbolista nacido en 1994), centrocampista malí;
 Abdoulaye Keita (futbolista nacido en 2002), extremo español;
 Abdoulaye Keita (futbolista guineano) (¿?-2019), guardameta en los 70's y 80's;
 Abdoulaye Khouma Keita, futbolista defensor senegalés.